Krasnogorsk se poate referi la:
 Krasnogorsk, oraș în Regiunea Moscova, Rusia
 Krasnogorsk, fost oraș, din 2004 sat în Regiunea Sahalin, Rusia 
 Krasnogorsk, oraș în Uzbekistan

 Krasnogorsk, aparat de fotografiat fabricat în Uniunea Sovietică
 Krasnogorsk, un computer rusesc, clonă a computerului ZX Spectrum